Диа — фамилия. Известные носители:
 
 Диа, Амаду (род. 1993) — американский футболист французского происхождения, защитник.
 Диа, Беатриса де — графиня конца XII в., известная женщина-трубадур.
 Диа, Булайе (род. 1996) — сенегальский футболист
 Диа, Иссиар (род. 1987) — сенегальский футболист, полузащитник.
 Диа, Мамаду (1910—2009) — сенегальский политический деятель, публицист и экономист.
 Диа, Мансур (1940—1999) — сенегальский легкоатлет.

См. также 
 Ди
 Ронни Джеймс Дио — американский рок-музыкант, певец и автор песен.